A sikló jelentheti a következőket:

 Siklófélék (Colubridae), a hüllőfajták egy rendje
 Sikló település Romániában, Arad megyében
 Siklóvasút, meredek hegyoldalakon utas- vagy teherfuvarozásra alkalmas, többnyire sínen futó jármű
 Budavári sikló, a budai Várhegy oldalában
 Avasi Sikló, tervezett sikló Miskolcon
 Zágrábi Sikló Sikló Zágrábban